Boynton kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Lawrence Boynton
 Frank Ellis Boynton

Robotskapade auktorsförkortningar